Il doppio del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Brandon Coupe e Paul Rosner che hanno battuto in finale Giorgio Galimberti e Massimo Valeri 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Brandon Coupe /  Paul Rosner (campioni)
 Libor Pimek /  Tom Vanhoudt (primo turno)

 Cristian Brandi /  Filippo Messori (primo turno)
 Mariano Hood /  Tomáš Anzari (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bologna Outdoor 1998
ATP Tour 1998